Robert Kurz (Nuremberg, 1943 - 2012), filòsof, escriptor i periodista alemany 
 Sebastian Kurz (Viena, 1986), polític austríac i canceller federal d'Àustria des del 2017 
 Selma Kurz (Bielsko-Biała, 1874 - Viena, 1933), soprano austríaca
 Toni Kurz (1913-36), alpinista alemany actiu en la dècada de 1930 
 Vilém Kurz (Havlíčkův Brod, 1872 - Praga, 1945), pianista i pedagog de música txec 
 Wilhelm Sulpiz Kurz (1834-78), botànic alemany i director dels jardins botànics de Bogor, Java occidental i de Kolkata